Worobscha (), der Name russischer Orte:

 Worobscha (Medwenka), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Worobscha (Sudscha), Dorf im Rajon Sudscha, Oblast Kursk

 Auch

 Worobscha (Seim), linker Nebenfluss des Seim